Jannes Munneke (componist)
 Jannes Munneke (roeier)